Пе́ркин () — английская фамилия:
 Перкин, Артур Джордж (1861—1937) — английский химик-органик, сын Уильяма Генри Перкина (старшего).
 Перкин, Наум Соломонович (1912—1976) — белорусский советский литературовед, литературный критик, прозаик.
 
 Перкин, Эстер Наоми (род. 1980) — нидерландская поэтесса.

 Перкина, Ксения Валерьевна (род. 1994) — российская футболистка.

Другое 
 Перкин — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также